Вања Тимер (Загреб, 19. април 1914 — Загреб, 1. октобар 2002) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица. Од 1933. била је чланица загребачкога ХНК-а. Наступала прво као субрета истакнувши се као Лиза и Стази (Ј. Калман, Грофица Марица и Кнегиња чардаша) те Марица (С. Албини, Барун Тренк). Важније драмске улоге: Марфињка (И. А. Гончаров – Ј. Бор, Бездан), Дездемона (В. Шекспир, Отело), Франциска (Г. Е. Лесинг, Мина фон Барнхелм), Марта (С. Колар, Седморица у подруму), Марица (К. Месарић, Господско дијете), Газдарица (Т. Вилијамс, Необична романса), Аксјуша и Улита (А. Н. Островски, Шума) и Молијерова Маријане (Тартиф) и Маркиза Доримена (Грађанин племић).

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1944. || Лисински || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1956. || У мрежи || /
|-
| 1957. || Свога тела господар || Ката
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Игре на скелама || Госпођа која испробава шешир
|-
| 1965. || Тонкина једина љубав (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Сретан случај (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || Комшиница Бајс
|-
| 1973. || Размеђа || Томова газдарица
|}

Референце 

Рођени 1914.
Умрли 2002.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани